Джолдасбеков — фамилия; имеет женскую форму Джолдасбекова.
 Джолдасбеков, Азамат Мырзаданович (род. 1962) — президент АО «Казахстанская фондовая биржа», председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.
 Джолдасбеков, Умирбек Арисланович (1931—1999) — советский учёный-механик, академик АН КазССР, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии КазССР.

См. также 
 Жолдасбеков